Фишна́ллер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Фишналлер, Доминик (род. 1993) — итальянский саночник, дважды чемпион мира среди юниоров.
 Фишналлер, Мануэль (род. 1991) — итальянский футболист.
 Фишналлер, Роланд (род. 1980) — итальянский сноубордист, чемпион мира
 Фишналлер, Ханс Петер (род. 1985) — итальянский саночник, победитель национального первенства.